Cora, pleme Coran ili Corachol Indijanaca iz Nayarita.
 Cora, Guaycuran, pleme Guaycuran Indijanaca iz meksičke države Baja California Sur.